Багряний фазан (Ithaginis cruentus) — вид птахів родини фазанових (Phasianidae), єдиний представник роду Ithaginis, поділяється приблизно на 15 підвидів.

Птахи, описані 1821
Фазанні
Монотипові роди птахів